

Geografia

Croazia 
 Tufo – scoglio nel comune di Fontane

Italia 
 Tufo – comune della provincia di Avellino
 Tufo – frazione di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno
 Tufo – frazione di Carsoli in provincia dell'Aquila
 Tufo – frazione di Minturno in provincia di Latina

Geologia 
 Tufo – tipo di roccia di origine vulcanica
 Tufo – nel linguaggio comune, tipo di roccia di origine sedimentaria

Altri progetti